

Молочна — річка в Запорізькій області, впадає в Молочний лиман (Азовське море).
 Молочна — річка в Київській області, права притока Росі

Молочна — селище, Вологодський район, Вологодська область
 Молочна — присілок, Кушвинський міський округ, Свердловська область